Albumok

 Heaven, Cosmic Baby-album (1998)
 Heaven, Nina Girado-album (2002)
 Heaven, Jai-album (1997)
 Heaven, Jimmy Scott-album (1996)
 Heaven?, The Residentes-album (1986)

Dalok
 Heaven, Bryan Adams-dal (1983)
 Heaven, Depeche Mode-dal (2013)
 Heaven, Jimmy Scott-dal (1996)
 Heaven, Talking Heads-dal (1979)
 Heaven, Bonnie Tyler-dal (1998)